Hortensia puede referirse a:

 Hortensia, género de plantas de flor nativas del sur y este de Asia.
 Hortensia (Buenos Aires), localidad del partido de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Hortensia (hermana de Hortensio), hermana de Quinto Hortensio.
 Hortensia (hija de Hortensio), hija de Quinto Hortensio.
 Hortensia (nombre), nombre propio.
 Hortensia (revista), revista de humor editada en Córdoba (Argentina) por Alberto Cognini.
 Hortensia de Beauharnais, reina de Holanda y madre del emperador Napoleón III de Francia.